La saison 2016-2017 du Championnat d'Irak de football est la quarante-troisième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. Les vingt clubs participants sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club d'Al-Qowa Al-Jawiya qui remporte le titre cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur Al Nafat Bagdad et six sur Al Shorta Bagdad. Il s'agit du cinquième titre de champion d'Irak de l'histoire du club, qui réalise une saison exceptionnelle puisqu'il remporte également la Coupe de l'AFC 2016.

Équipes participantes

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50% align=top|

|}
 Arbil Sports Club abandonne le championnat à l'issue de la  journée. Tous ses résultats antérieurs sont invalidés.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2016-2017
Irak M1
2016 en Irak
2017 en Irak